Moorland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Moorland (Iowa)
Moorland (Kentucky)